Losy ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Philipp Losy von Losinthal (1705–1781), österreichischer Staatsmann und Baubeamter
 Jan Anton Losy von Losinthal (1600–1682), böhmischer Ritter 
 Johann Anton Losy von Losinthal (um 1645–1721), böhmischer Lautenist und Komponist

Losy ist der Name folgender Orte:
 Losy (Brest), Woblasz Brest, Rajon Brest, Weißrussland
 Losy (Antrazyt), Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt, Ukraine
 Losy (Chorol), Oblast Poltawa, Rajon Chorol, Ukraine
 Losy (Sbarasch), Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, Ukraine

Siehe auch:
 Losi
 Lozi